1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje | 2. tisočletje  

2. stoletje | 3. stoletje | 4. stoletje | 5. stoletje | 6. stoletje | 7. stoletje | 8. stoletje 

 Druga stoletja  

Peto stoletje obsega leta od 401 do vključno 500. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 400 do 499.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po petem stoletju so pisana ležeče.

 
05